Со (Suo) —- китайская фамилия (клан). Вьетнамское произношение — Так (Tác)

索 — «верёвка» .

Известные Со 索 
 Со Юаньли (索 元礼 ; ум. 691 г.) — следователь тайной полиции времён династии Тан и императрицы У. Печально прославился своей жестокостью.
 Со Чао (索超) — персонаж классического китайского романа «Речные заводи» о приключениях 108 «благородных разбойников».

Корейская фамилия 
 Со Хёвон (род. 1987) — южнокорейская спортсменка, игрок в настольный теннис.

Японская фамилия 
 Со, Сигэру (род. 1953) — японский бегун-марафонец.
 Со, Такэси (род. 1953) — японский бегун-марафонец.

См. также 
 Сто фамилий

Китайские фамилии